Джон Скот Бароуман, MBE () е шотландски и американски актьор и певец, номиниран за награда на „БАФТА“. Той е член на Ордена на Британската империя от 2014 г. заради приноса му към развлекателната индустрия и благотворителността.

Личен живот 
През 2013 г. се омъжва за Скот Гил.

Филмография

Кино

Телевизия

Дискография

Студийни албуми 
 1994 – „Songs from Grease“
 1997 – „Aspects of Lloyd Webber“
 2003 – „Reflections from Broadway“
 2004 – „Swings Cole Porter“
 2007 – „Another Side“
 2008 – „Music Music Music“
 2010 – „John Barrowman“

Библиография 
 Художествена литература
Поредица Hollow-Earth
 2012: Hollow Earth. John & Carole E. Barrowman. Buster Books.
 2013: The Bone Quill. John & Carole E. Barrowman. Michael O’Mara Books. ISBN 978-1-78055-031-2.
 2014: The Book of Beasts. John & Carole E. Barrowman. Aladdin. ISBN 978-1-4814-4230-5.

Поредица Orion-Chronicles
 2016: Conjuror. John & Carole Barrowman. Head of Zeus. ISBN 978-1-78185-639-0.
 2017: Nephilim. John & Carole Barrowman. Head of Zeus. ISBN 978-1-78185-641-3.
 2018: Inquisitor. John & Carole Barrowman. Head of Zeus. ISBN 978-1-78185-645-1.

Поредица Torchwood
 2009: Captain Jack and the Selkie. John S. Barrowman, Carole E. Barrowman, Tommy L. Edwards, Trevor Goring. Комикс в: Torchwood Magazine, 1, 14. Titan Magazines.
 2013: Torchwood: Exodus Code. John & Carole E. Barrowman. BBC Books. ISBN 978-1-84607-907-8. / Penguin Group UK. ISBN 978-1-84607-908-5.
 2017: Torchwood Volume 1: World Without End. John Barrowman, Carole Barrowman, Antonio Fuso, Pasquale Qualano, Marco Lesko. Titan Comics. ISBN 978-1-78585-369-2.
 2017: Torchwood Volume 2: Station Zero. John Barrowman, Carole Barrowman, Neil Edwards, Nicola Righi. Titan Comics. ISBN 978-1-78585-681-5.
 2018: Torchwood Volume 3: The Culling. John Barrowman, Carole Barrowman, Neil Edwards, Dijjo Lima. Titan Comics. ISBN 978-1-78585-855-0.

Поредица Arrow
 2016: Arrow: The Dark Archer. John Barrowman, Carole Barrowman, Daniel Sampere, Juan Albarran. DC Comics. ISBN 978-1-4012-6329-4.

 Мемоари

Бележки

Външни препратки 

 

Шотландски актьори и актриси
Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Шотландски певци
Американски поп певци
Американски телевизионни продуценти
Британски романисти
Американски романисти
Британски фентъзи писатели
Британски детски писатели
Американски писатели на комикси
Британски писатели на комикси
Членове на ордена на Британската империя
Американски благодетели
Британски благодетели
Гей мъже
ЛГБТ актьори и актриси
ЛГБТ музиканти
ЛГБТ писатели от Великобритания
ЛГБТ личности от САЩ
ЛГБТ личности от Великобритания
ЛГБТ активисти от Великобритания
Шотландци в САЩ
Родени в Глазгоу